

Cinema
Il mistero del bosco (The Woods) – film del 2006 diretto da Lucky McKee
The Woods – film del 2011 diretto da Matthew Lessner

Geografia
Great North Woods – foreste degli Stati Uniti nord-orientali
Monte Woods – montagna dei Monti Pensacola, Antartide

Musica
Woods – gruppo musicale statunitense
The Woods – album del 2005 delle Sleater-Kinney

Letteratura
Estate di morte (The Woods) – romanzo del 2007 di Harlan Coben

Persone

Annalise Woods – attrice australiana
Barbara Alyn Woods – attrice statunitense
D.Woods – cantante, ballerina e attrice statunitense
Dharma Mangia Woods – attrice, modella e giornalista italiana
Donald Woods – attore canadese
Donald Woods Winnicott – pediatra e psicoanalista inglese
James Andre Woods – attore, doppiatore e sceneggiatore canadese
Qyntel Woods – cestista statunitense
Tony Woods – cestista statunitense
Xavier Woods, ring name di Austin Watson – wrestler statunitense

Altro
Elle Woods – protagonista del romanzo La rivincita delle bionde di Amanda Brown

Pagine correlate
Edward Woods
Michael Woods